Jean-Georges Lefranc de Pompignan (1715-1790), prélat et apologiste français ;
 Jean-Jacques Lefranc de Pompignan (1709-1784), poète français, frère du précédent.

Patronyme français